Holden Astra – kompaktowy samochód osobowy produkowany przez australijską firmę Holden. Była to konstrukcja bliźniacza dla modeli:

 Holden LB/LC Astra – Nissan Pulsar N12 (1984–1987)
 Holden LD Astra – Nissan Pulsar N13 (1987-1989)
 Holden TR Astra – Opel Astra F (1995–1998) 
 Holden TS Astra – Opel Astra G (1998–2005)
 Holden AH Astra – Opel Astra H (2004–2009)
 Holden PJ Astra – Opel Astra J (2015–2016)
 Holden BK/BL Astra – Opel Astra K (2016–2020)

Coupé
Hatchbacki
Kombi
Astra
Samochody przednionapędowe
Samochody kompaktowe
Samochody z lat 80.
Samochody z lat 90.
Samochody z lat 2000–2009
Samochody z lat 2010–2019
Samochody z lat 2020–2029
Sedany